bobine peut faire référence à :
 bobine, un objet cylindrique destiné à recevoir un fil que l'on enroule autour de son axe ;
 bobine - ou parfois, bobinage, un enroulement d'un fil conducteur en électricité ;
 bobine Tesla, un transformateur électrique servant à générer des arcs électriques ;
 bobine d'arrêt, un composant électronique servant à filtrer l'alimentation d'un circuit électrique ;
 bobine, un support de film servant à une projection cinématographique ;
 bobine, un support de bande magnétique servant à archiver des données ;
 au sens figuré, une « bobine » désigne un visage.

Homonymie